Persiehl ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Persil (Begriffsklärung)